Olšany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Olšany, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Olšany, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Olšany, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Olšany, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
Olšany u Prostějova, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc